

Patronyme 
 Andrew Capobianco (1999), plongeur américain.
 Jim Capobianco (1969), réalisateur et acteur américain.
 Michael Capobianco (1950), écrivain américain de science-fiction.

Divers 
 Canton de Capobianco, division administrative française située dans le département de la Haute-Corse.